Misfits peut désigner :

Musique 
 Misfits, un groupe de punk américain fondé en 1977 ;
 Misfits, un album du groupe The Kinks sorti en 1978.

Cinéma 
 The Misfits, le titre original du film américain de John Huston avec Marilyn Monroe, Les Désaxés (1961) ;
 The Misfits, le titre original du film américain de Renny Harlin, Braquage en or (2021).

Télévision 
 Misfits, une série télévisée britannique créée en 2008 ;
 Misfits of Science, une série télévisée de science-fiction créée en 1985, avec Courteney Cox dont s'inspire vaguement la série Misfits de 2008.